Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Blackburn Rovers Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.

Stagione

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Tony Mowbray
 Allenatore in seconda: John Henry, David Lowe, Mark Venus
 Preparatore dei portieri: Ben Benson
 Preparatori atletici:

Risultati

Championship

Girone di andata

Girone di ritorno

FA Cup

Coppa di Lega

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2018-2019